Хиршегг-Пак () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Фойтсберг. . Официальный код — 61629.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йоханн Шмид (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 5 мест.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии